il Sacro Palazzo ovvero il Gran Palazzo a Costantinopoli
 il Sacro Palazzo Lateranense ovvero il Palazzo del Laterano a Roma